Katarzyna Wazówna (ur. 6 czerwca 1539, zm. 21 grudnia 1610) – szwedzka królewna, od 1559 roku hrabina wschodniofryzyjska jako żona Edzarda II. Była najstarszą córką Gustawa I Wazy i Małgorzaty Leijonhufvud.

Przodkowie

Linki zewnętrzne 
 http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1570.htm
 http://genealogics.org/getperson.php?personID=I00014945&tree=LEO

Wazowie
Urodzeni w 1539
Zmarli w 1610
Żony władców